Bonjour kan syfta på:

 Bonjour – en formell herrjacka i mörkt tyg
 Bonjour (protokoll) – ett protokoll för automatiskt upphittande och konfiguration av tjänster i datornätverk